Partido Federalista (Estados Unidos) — antigo partido político dos Estados Unidos
 Partido Federalista do Rio Grande do Sul - antigo partido político do Brasil. 
 Partido Federalista Europeu

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações